Il detentore del titolo Jimmy Connors ha perso negli ottavi di finale contro Kevin Curren.

John McEnroe ha battuto in finale Chris Lewis 6-2, 6-2, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1983